Really Useful Group Ltd. (RUG) — британская компания, основанная в 1977 году композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. Главные направления деятельности — создание и прокат театральных постановок, видео и кино программ, концертных выступлений, издание печатных СМИ, звукозапись, а также дистрибуция и обеспечение защиты авторских прав на перечисленную продукцию. Название () вдохновлено фразой из серии детских книг о железной дороге, в которой главный герой рекомендовался как «действительно полезный паровоз» ().

История компании 
Компания была основана в 1977 году, когда Ллойд Уэббер, разочарованный результатами сотрудничества с импресарио Робертом Стигвудом, решил взять под личный контроль управление своей интеллектуальной собственностью. Все произведения композитора, созданные с этого момента, принадлежат компании. С 1986 года часть акций RUG была выпущена в обращение на фондовый рынок. Однако четыре года спустя Ллойд Уэббер полностью выкупил их обратно. Для финансирования этой сделки он продал 30%-ю долю в своей компании фирме PolyGram. В 1995 году PolyGram был поглощён канадским конгломератом Seagram’s, причем доля Really Useful Group была передана в управление Universal Music Group. В 1999 году Ллойд Уэббер вернул себе эту долю, заплатив за неё 75 миллионов долларов США и став, таким образом, вновь единоличным собственником компании.

С лета 2016 года управляющим директором RUG стал Макс Александэр, который отвечает за корпоративную часть бизнеса, в том числе за сделки, связанные с использованием бренда, выпуск продукции на цифровых носителях, защиту авторских прав. Со стороны руководства ему поставлена задача довести за ближайшие 20 лет долю доходов от этих видов бизнеса в общем объёме компании с существующих 20% до 80%. Президентом RUG является Джессика Коравос, контролирующая все творческие и производственные процессы. Североамериканским отделением компании руководит успешный бродвейский продюсер Кен Девенпорт.

Подразделения компании

Really Useful Theatre Company 
Подразделение Really Useful Theatre Company создаёт и выпускает театральные пьесы и мюзиклы, обеспечивает прокат созданных ранее произведений, а также контролирует соблюдение своих авторских прав по всему миру. Главным образом эта работа сфокусирована на музыкальных спектаклях Эндрю Ллойд Уэббера, хотя имеются примеры покупки прав на работы других авторов. Really Useful Theatre Company владеет правами на следующие произведения:

Really Useful Theatres 
Структурному подразделению RUG Really Useful Theatres, начиная с 2014 года, принадлежат и находятся в его оперативном управлении шесть театров в Вест-Энде Лондона:
 Театр Адельфи (Adelphi Theatre);
 Театр Кембридж (Cambridge Theatre);
 Театр на Друри-Лейн (Theatre Royal, Drury Lane);
 Театр Её Величества (Her Majesty’s Theatre);
 Лондон Полладиум (London Palladium);
 Театр Нового Лондона (New London Theatre).

С середины 2016 года в прессе широко обсуждается вопрос о выделении Really Useful Theatres в самостоятельное юридическое лицо.

Really Useful Films 
Подразделение Really Useful Films создаёт и осуществляет дистрибуцию видео и кинематографических версий произведений Эндрю Ллойда Уэббера. До некоторого времени компания реализовывала продукцию на цифровых носителях, главным образом, записанную ранее и гарантированно популярную — «Кошки», «Иисус Христос — суперзвезда» и так далее. Но в 2004 году Really Useful Films приняла участие в съёмках полнометражного фильма «Призрак оперы» с бюджетом более 150 миллионов долларов США. Среди других коммерчески успешных проектов подразделения — выпуски DVD версий концерта Эндрю Ллойда Уэббера в Альберт-Холле, гастрольного тура по Китаю, а также музыкальная экранизация популярной детской книги «Груффало».

Really Useful Records 
Подразделение Really Useful Records выпускает альбомы мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера. С 1986 года до 1999 года компания работала в рамках эксклюзивного соглашения о выпуске альбомов через лейбл звукозаписи Polydor. Помимо звукозаписи произведений своего собственника, компания выпускала альбомы для Марти Вебб, Сары Брайтман, Конни Фишер и Майкла Болла.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Really Useful Group

Театральные компании Великобритании
Лейблы звукозаписи Великобритании